Q32 peut faire référence à :
 AN/FSQ-32, un ordinateur construit par IBM ;
 Malformations congénitales de la trachée et des bronches, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres